Совхоз Садвинтрест — посёлок, центр сельской администрации в Ромодановском районе Мордовии. Входит в состав Кочуновского сельского поселения.

История 
Посёлок основан в 1930-х годах.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района